USS South Dakota je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS South Dakota (ACR-9)
 USS South Dakota (BB-49) 
 USS South Dakota (BB-57)

South Dakota